Mohaisen Mubarak Jam'an Al Dosari (6 de abril de 1966) é um ex-futebolista profissional saudita, que atuava como atacante.

Carreira 
Mohaisen Al-Jam'an se profissionalizou no Al-Nassr e atuou somente no clube.

Seleção 
Mohaisen Al-Jam'an integrou a Seleção  Saudita de Futebol na Copa das Confederações de 1997.

Jogadores da Seleção  Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997